Éliás Gyula (1890–?) színművész
 Éliás Gyula (1948–2022) lemezlovas, műsorvezető, zenész
 Éliás Gyula (1975) Éliás Jr., Artisjus-díjas zenész, énekes, énektanár